London League 1897–98 var den anden sæson af den engelske fodboldliga London League. Division One havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Thames Ironworks FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898